L'orecchio, film diretto da Mario Bava (1946)
L'orecchio (Ucho), film diretto da Karel Kachyňa (1970)